Il laqab arabo al-Mustanṣir (), normalmente seguito dall', bi-llāh, cioè "Colui che è stato reso vittorioso (da Allah)", è stato usato da vari sovrani musulmani. Tra essi figurano:

al-Ḥakam II, detto al-Mustanṣir bi-llāh, secondo califfo omayyade di al-Andalus (reg. 961-976)
al-Mustanṣir bi-llāh (Abū Tamīm Maʿadd b. ʿAlī al-Ẓāhir), ottavo Imam fatimide (reg. 1036-1094)
al-Mustanṣir bi-llāh, laqab di Abū Jaʿfar al-Manṣūr, 36º califfo abbaside (reg. 1226-1242)
al-Mustanṣir bi-llāh, laqab di Abū l-Qāsim Aḥmad b. al-Ẓāhir Muḥammad, primo califfo abbaside del Cairo (reg. 1261)
Yusuf al-Mustansir, califfo almohade (reg. 1213-1224)